Amerikai Egyesült Államok
 Greenbank (Delaware)
 Greenbank (Washington)

 Ausztrália
 Greenbank (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Greenbank (Bristol), Anglia
 Greenbank (Edinburgh), Skócia
 Greenbank (Plymouth), Anglia

Nevek
 Greenbank, családnév